Хелховский () — польская фамилия, дворянский род Хелховские.

Известные носители:
 Хелховский, Мариан Геркуланович (1857—1934) — польский помещик, депутат Государственной думы II созыва от Виленской губернии.
 Хелховский, Станислав Фёдорович (1866—1907) — польский этнограф, натуралист-миколог, общественный деятель, депутат Государственной думы I созыва от Плоцкой губернии.
 Хелховский, Фортунат Казимирович (1857—1933) — польский и болгарский ветеринар.